Хосе Антонио Гарсиа Рабаско (; 29 сентября 1986, Ориуэла, Аликанте, Испания) более известный как Верса () — испанский футболист, полузащитник.

Карьера

Клубная карьера 
Верса родился в городе Ориуэла провинции Аликанте. Начинал заниматься футболом в академии «Вильярреала», выступал за «Вильярреал Б» в низших лигах Испании. Дебютировал в составе основной команды в матче Ла Лиги против клуба «Реал Бетис» 22 июня 2003 года, выйдя на замену Хорхе Лопесу на 69 минуте, «Вильярреал» уступил со счетом 1-4. Всего в составе «Вильярреала» провел 4 матча.

В январе 2005 года был отдан в аренду клубу Сегунды «Рекреативо» до конца сезона, в котором провёл 15 матчей.

В начале сезона 2005/06 подписывает контракт с клубом вылетевшим в Сегунду Б «Кордоба», за который выступал в течение двух сезонов, провел 33 матча. В январе 2007 года уходит в аренду в клуб Сегунды Б «Ориуэла» до конца сезона, провёл 18 матчей и забил 4 гола. Подписав контракт с «Ориуэлой» в июле начинает сезон 2007/08 полноценным игроком клуба. Всего за клуб провёл 34 матча и забил 2 гола.

Проведя в валенсийском клубе полтора года, Верса подписывает двухлетний контракт с клубом Сегунды «Альбасете». Дебютировал в составе клуба в матче против клуба «Севилья Атлетико» 31 августа 2008 года. 28 сентября 2008 года в матче с клубом «Химнастик» забил первый гол за клуб. В составе Заводных сыров становится твёрдым игроком основы, проведя в клубе 100 матчей и забив 12 голов не смог спасти клуб от вылета в сезоне 2010/11, разорвав контракт с «Альбасете» подписывает контракт с клубом «Альмерия».

Дебютировал в клубе в матче Сегунды против клуба «Химнастик» 26 октября 2011 года. Первый год забил через три месяца, 29 января 2012 года, в матче с «Химнастиком» на 41-й минуте матча. В сезоне 2012/13 помог Рохибланкос вернуться в Примеру после двухлетнего перерыва. Дебютировал в высшей лиге 20 августа 2013 в матче против своего родного клуба «Вильярреал». Первый гол в Ла Лиге забил на 45 минуте в матче с клубом «Эльче» 31 августа 2013 года.

8 февраля 2014 года Верса оформил дубль в матче против «Атлетико Мадрид», один из 4 матчей проигранных «Атлетико» в сезоне 2013/14. 8 февраля 2014 года отметился голом в свои ворота, позже сравнял счёт, забив с пенальти в матче Кубка Испании против клуба «Хетафе».

8 июня 2015 года на правах свободного агента заключил четырёхлетний контракт с другим клубом Примеры — «Леванте».

Международная карьера 
Верса был два раза вызван в сборную Испании до 17 лет и сборную Испании до 19 лет соответственно.

Достижения 
 Победитель Плей-офф Сегунда Дивизион: 1 (2013)

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на Footballdatabase.eu
 
 

Футболисты Испании
Игроки ФК «Вильярреал»
Игроки ФК «Рекреативо»
Игроки ФК «Кордова»
Игроки ФК «Ориуэла»
Игроки ФК «Альбасете»
Игроки ФК «Альмерия»
Игроки ФК «Райо Махадаонда»
Игроки ФК «Картахена»
Игроки ФК «Реал Мурсия»